Beyond the Blue Neon — студийный альбом американского кантри-певца Джорджа Стрейта, вышедший 6 февраля 1989 года на лейбле MCA Records. Продюсером альбома был Джимми Боуэн и сам Стрейт. Диск дал три кантри-сингла на № 1 Hot Country Songs (Baby’s Gotten Good at Goodbye; What’s Going on in Your World; Ace in the Hole). Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и он достиг № 1 в кантри-чарте Top Country Albums и № 92 в Billboard 200 (США), его тираж превысил 1 млн копий и он получил платиновый статус RIAA.

Список композиций 
 «Beyond the Blue Neon» (Larry Boone, Paul Nelson) — 2:57
 «Hollywood Squares» (Larry Cordle, Wayland Patton, Jeff Tanguay) — 2:46
 «Overnight Success» (Sanger D. Shafer) — 3:11
 «Ace in the Hole» (Dennis Adkins) — 2:39
 «Leavin’s Been Comin' (For a Long, Long Time)» (Sonny Throckmorton, Joseph Allen, Dave Kirby) — 3:01
 «Baby’s Gotten Good at Goodbye» (Tony Martin, Troy Martin) — 3:31
 «What’s Going On in Your World» (David Chamberlain, Royce Porter, Red Steagall) — 3:29
 «Angel, Angelina» (L. David Lewis) — 3:14
 «Too Much of Too Little» (Curtis Wayne) — 2:21
 «Oh Me, Oh My, Sweet Baby» (Tom Shapiro, Michael Garvin) — 2:28

Позиции в чартах

Синглы

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы США
Кантри-альбомы
Альбомы Джорджа Стрейта
Альбомы MCA Records
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums